2 miejscowości w Polsce: 
 Rumoka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Glinojeck 
 Rumoka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Lipowiec Kościelny